Муниципальный аэропорт Фоли (),  — коммерческий аэропорт, расположенный в шести километрах к северо-западу от центральной части города Фоли (округ Болдуин, Алабама, США). Аэропорт находится в собственности города Фоли.



Операционная деятельность 
Муниципальный аэропорт Фоли занимает площадь в 42 гектара, расположен на высоте 23 метров над уровнем моря и эксплуатирует одну взлётно-посадочную полосу:
 18/36 размерами 1128 х 23 метров с асфальтовым покрытием.

За период с 8 марта 2007 года по 8 марта 2008 года муниципальный аэропорт Фоли обработал 24 700 операций взлётов и посадок самолётов (в среднем 67 операций ежедневно), все рейсы в указанном периоде выполнялись авиацией общего назначения.

См. также 
 Список аэропортов штата Алабама

Примечания

Ссылки 
 Aerial image as of 16 February 1997 from USGS The National Map
 
 

Аэропорты Алабамы